Przewód odgromowy – występuje w liniach WN, ich zadaniem jest ochrona od
bezpośrednich wyładowań atmosferycznych do linii oraz od przepięć łączeniowych. 

.

W przypadku niesymetrycznych prądów fazowych (np. podczas zwarć niesymetrycznych lub asymetrii obciążenia) przewód odgromowy sprowadza indukujące się
w nim prądy przez uziemione konstrukcje wsporcze do ziemi, zmniejszając przez to
impedancję kolejności zerowej linii (rozmagnesowujący wpływ przewodu odgromowego).

W zależności od zastosowanej konstrukcji wsporczej stosuje się najczęściej jeden () lub dwa () przewody odgromowe na całej długości linii napowietrznej.

Zobacz też 
 Przewód uziemiający

Bibliografia 
 

Ochrona odgromowa